Перекупно́й переулок — переулок в Санкт-Петербурге, проходящий от Невского проспекта до проспекта Бакунина. Примерная длина 440 метров, 15 домов.

История, достопримечательности, здания 
Название переулка связано с располагавшимся неподалёку конным рынком (существовал до 1890 года). Участок от Конной улицы до нынешней Херсонской улицы с 1836 по 5 марта 1871 года назывался Торговым переулком. Название Перекупной появилось в 1851 году.
 В доме 1 (угол с Невским, 160) жил композитор В. П. Соловьев-Седой
 Дом 3 — доходный дом 1876 года постройки, архитектор  Соловьев Григорий Алексеевич. В доме находится апарт-отель Staronevsky Dom
 Дом 5 (угол с Конной улицей, 22) — дом, построенный в 1900 году по проекту К. Г. Прейса. (В здание включен дом, находившийся там ранее).
 Дом 6 (угол с Конной улицей, 20) построен в 1910 году по проекту К. Э. Маккензена.
 Дом 7 — Санкт-Петербургская детская художественная школа № 19 Центрального района. Здание построено в 1901 году, архитектор Г. П. Хржонстовский. В этом доме в квартире 20 жил Марк Шагал.
 Дом 9 — доходный дом гражданского инженера Фёдора Лумберга, построенный в стиле модерн по его собственному проекту в 1903 году. 
 Дом 12 — Собственный доходный дом архитектора Карла Шмидта (1901—1902). Жилой дом, также здесь располагался музыкальный клуб «Молоко» и находится «Парамон-Театр» (бывший «Маленький Петербургский Театр») под руководством Григория Кофмана.

См. также 
Перекупной переулок пересекает или граничит со следующими проспектами и улицами:
 Невский проспект
 Конная улица
 Херсонская улица
 Евгеньевская улица
 проспект Бакунина

Примечания

Литература

Ссылки 
 Перекупной пер. // Энциклопедия Санкт-Петербурга